Coelophysoidea — надродина ящеротазових динозаврів підряду Тероподи (Theropoda). Ці динозаври існували в кінці тріасу-на початку юри, 220–183 млн років тому. Географічно були поширені на всіх континентах.

Опис 
Це були стрункі, м'ясоїдні динозаври, деякі види на голові мали гребені. Тіло завдовжки від 1 до 6 м. Мешкали та полювали, мабуть, зграями.

Класифікація

Систематика 
 Надродина Coelophysoidea
 ?Dolichosuchus
 ?Gojirasaurus
 Liliensternus
 Lophostropheus
 ?Sarcosaurus
 Родина Coelophysidae
 Podokesaurus
 Procompsognathus
 ?Pterospondylus
 Segisaurus
 Підродина Coelophysinae
 Camposaurus
 Coelophysis
 Megapnosaurus
 ?Родина Halticosauridae
 ?Halticosaurus

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Martin D. Ezcurra and Gilles Cuny, 2007.

Примітки

Посилання 
 Rauhut and Hungerbuhler (2000). «A review of European Triassic theropods.» Gaia, 15: 75-88.
 Tykoski, R. S. (2005). «Anatomy, Ontogeny, and Phylogeny of Coelophysoid Theropods.» Ph. D dissertation.
 Yates, A.M., 2006 (for 2005). «A new theropod dinosaur from the Early Jurassic of South Africa and its implications for the early evolution of theropods.» Palaeontologia Africana, 41: 105–122.

Тероподи
Надродини плазунів